Антоний Нови може да се отнася за:

 Антоний Нови Киоски, (около 785 – около 864), християнски светец, преподобен;
 Антоний Нови Берски, (края на X – началото на XI век), християнски светец, преподобен.